Kállai Gábor
 Kállai Gábor (1959–2021) sakkozó, nemzetközi nagymester
 Kállai Gábor labdarúgó
Kállay Gábor
 Kállay Gábor (1953) operaénekes (tenor), furulyaművész, zenepedagógus, zeneszerző